Buster Keaton — дебютный студийный альбом Азамата «Miyagi» Кудзаева, выпущенный 21 июня 2019 года.

Описание 
Альбом назван в честь американского комика немого кино Бастера Китона. Первая информация о новом сольном альбоме появилась в официальном сообществе Hajime Records вместе с выходом сингла «Angel». 23 апреля вышел очередной сингл из нового альбома «Bismarck». Через полтора месяца стало известно название альбома и треклист.

Релиз альбома состоялся 21 июня в iTunes Store и Apple Music, чуть позже в ВКонтакте. В работе над альбомом поучаствовали резиденты лейбла Hajime Records: Andy Panda, TumaniYO, KADI, HLOY.

Сам по себе альбом является минорным сплавом хип-хопа и регги, наполнен личными текстами исполнителя и передает переживания артиста в жизни. Минорность альбома объясняется трагедией исполнителя Miyagi, когда его полуторагодовалый сын выпал из окна девятого этажа.

В российском iTunes «Buster Keaton» занимал 1 и 2 места в первые дни после его выхода, а в Apple Music трек из альбома Marlboro занимал 8 место в российском чарте.

Презентация альбома состоялась 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе A2.

Список композиций 
Основной источник:

Примечания 

Дебютные альбомы 2019 года
Хип-хоп-альбомы России
Альбомы на английском языке
Альбомы Hajime Records